Vattumannen eller vattenmannen kan syfta på

Vattumannen
 Vattumannen (stjärnbild) – den astronomiska stjärnbilden
 Vattumannen (stjärntecken) – det astrologiska stjärntecknet

Vattenmannen
 Vattenmannen (slavisk mytologi) – en varelse i slavisk mytologi
 Vattenmannen – en seriefigur, se Aquaman
 Vattenmannen och Speed – en svensk duo som bildades 2009